Steve Smith
 Steve Smith (1951) amerikai rúdugró, olimpikon
 Steve Smith (1954) amerikai dobos
 Steve Smith (1969) olimpiai bajnok amerikai kosárlabdázó
 Steve Smith (1973) olimpiai bronzérmes brit magasugró
 Steve Smith (1979) a Carolina Panthers amerikaifutballistája
 Steve Smith (1985) a New York Giants amerikaifutballistája
 Steve Smith (1989) ausztrál krikettjátékos
Steven Smith
 Steven Smith (1958) amerikai űrhajós
 Steven Smith (1962) olimpiai ezüstérmes brit díjugrató
 Steven Smith (1985) skót labdarúgó